Sufczyn (gromada w powiecie brzeskim)
 Sufczyn (gromada w powiecie otwockim) (miński / otwocki)

Zobacz też: gromada Sufczyna